Flema puede referirse a:

 flema, fluido corporal o mucosidad de las vías respiratorias que se expulsa por la boca con la expectoración en forma de esputo.
 flema, uno de los cuatro «humores» del ser humano, según el médico griego Hipócrates (460-370 a. C.).
 flema, carácter calmado, apático o impasible.
 flema británica, carácter apático con el que se suele caracterizar a los británicos.
 Flema, banda argentina de Punk.
 Flema, banda peruana de rock.